Oas kan syfta på:
Oas – en vattenkälla i en öken
Oas (skulptur) – en skulptur i Kungens kurva, Huddinge kommun
Oas (Albay) – en kommun i Filippinerna
Antarktisk oas – ett naturligt större snöfritt och ibland även isfritt område
Oasrörelsen – en karismatisk förnyelserörelse i svensk kristenhet
 (oas) panamerikansk samarbetsorganisation

Se även

OAS – flera betydelser
Oasen – flera betydelser
Oasis (olika betydelser) – flera betydelser